The Prodigal Daughter – cortometraggio del 1912 diretto da Theo Frenkel
The Prodigal Daughter – film del 1916 prodotto dalla Surrey
The Prodigal Daughter – cortometraggio del 1916 diretto da Allen J. Holubar
The Prodigal Daughter – film per la televisione del 1975 diretto da Alastair Reid
The Prodigal Daughter – cortometraggio del 1999 diretto da Lance Tracy